Кейт Кэ́мерон (Ка́мерон; ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу